Zappelphilipp steht für:

 die Hauptfigur aus Die Geschichte vom Zappel-Philipp aus dem Kinderbuch Struwwelpeter (1845)
 eine volkstümliche Umschreibung für Personen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
 Zappelphilipp (Film), deutscher Fernsehfilm von Connie Walther (2012)